Le Comité d'État pour les Associations religieuses de la République d'Azerbaïdjan (en azerbaïdjanais: Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi), également connu sous le nom de Comité d’État pour le travail avec les organisations religieuses, est un organisme gouvernemental au sein du Cabinet de l’Azerbaïdjan chargé de réglementer les activités des organisations religieuses et d’assurer la liberté de religion en Azerbaïdjan. Le Comité est dirigé par Mubariz Gourbanli

Histoire 
Le comité a été créé le  par le décret présidentiel n ° 512 conformément à la clause 48 de la Constitution de l'Azerbaïdjan sur les libertés religieuses. Il est chargé de superviser les activités des organisations religieuses dans le pays et de protéger, créer les conditions et garantir libertés religieuses aux citoyens et aux résidents de l'Azerbaïdjan. Depuis la création du comité, 425 communautés religieuses ont été enregistrées pour agir en Azerbaïdjan, dont 408 sont islamiques, 17 non islamiques (9 chrétiens, 6 juifs, 1 Krishna et 1 bahá’íe).

Structure 
Le comité est dirigé par son président, son vice-président et son chef de l'administration. Les principales fonctions du comité sont la création de conditions propices à la pratique de la religion en Azerbaïdjan; contrôle de la conformité des pratiques religieuses avec le législateur sur les libertés religieuses; enregistrement des organisations religieuses, supervisant les modifications à apporter aux chartes de ces organisations; assistance aux organisations religieuses sur divers problèmes; instaurer un dialogue interconfessionnel entre ces organisations religieuses; création d'une base de données d'informations et d'une analyse basée sur les données et statistiques d'organisations religieuses; participation à des conférences internationales sur les mouvements religieux, des forums; analyse des programmes éducatifs préparés par les écoles religieuses; créer les conditions nécessaires aux pèlerinages religieux dans d'autres pays pour les citoyens de l'Azerbaïdjan et recevoir les autorisations des États où se trouvent les lieux de culte.

Toutes les organisations religieuses doivent s'inscrire auprès du Comité d'État pour travailler avec les organisations religieuses avant d'introduire toute sorte de pratique religieuse par ces organisations.

Voir aussi 

 Religion en Azerbaïdjan
Comité d'État des Statistiques (Azerbaïdjan)
Comité d’État pour le Travail avec la Diaspora
Comité d'Etat pour les réfugiés et les personnes déplacées
Mubariz Gourbanli

Notes et références 

Association ou organisme lié à la religion en Azerbaïdjan
Organisme fondé en 2001